Achtung steht für:

 Aufmerksamkeit
 Respekt
 Achtung (Ethik), Anerkennung der Würde einer Person
 Achtung (Album), Studioalbum der deutschen Band Pur

Achtung! steht für:
 Signalwort einer Warnung
 ein militärisches Kommando, siehe Exerzieren
 Achtung! Hartwich, eine ehemalige deutsche Late-Night Show

Achtung ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Achtung (1837–1874), Kaufmann und Mäzen in Heilbronn

Siehe auch: